Dai Matsumoto peut désigner :
  (1959-), acteur japonais ;
 Dai Matsumoto (1983-), coureur de fond japonais.